В математике, термин «нормированная алгебра» может указывать на одну из трёх алгебраических структур:
 Нормированная ассоциативная алгебра
 Банахова алгебра, важнейший частный случай
 Нормированная алгебра с делением
 Теорема Гурвица о нормированных алгебрах с делением, классификация одного из частных случаев
 Нормированная булева алгебра